Е́бра-де-Ба́са ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Гальего. Занимает площадь 90.74 км². Население — 155 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Уэски